Новозалесновское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Осинском районе Пермского края Российской Федерации.

Административный центр — село Новозалесново.

Географическое положение 
Поселение граничит с Осинским городским поселением, Паклинским сельским поселением, Крыловским сельским поселением и Бардымским и Еловским районами.

Символика 
Решением Совета депутатов Новозалесновского сельского поселения от 25 апреля 2012 года № 238 «Об утверждении положений о гербе и о флаге Новозалесновского сельского поселения» утверждены герб и флаг поселения. Герб внесён в Государственный геральдический регистр РФ под № 7812. Флаг внесён в Государственный геральдический регистр под № 7813.

Описание герба: «В серебряном поле с зелёной оконечностью черный идущий кабан с золотыми глазами, клыками и языком».

Толкование герба:
 Основная фигура герба — идущий кабан — указывает на большое количество диких лесных зверей на территории поселения, одним из направлений развития которого является развитие организованной охоты на них. В то же время, кабан символизирует силу, защиту и покровительство.
 серебро гербового поля — символ совершенства, благородства, веры, мира;
 зеленый цвет — цвет природы — символ возрождения, жизни, развития, процветания и стабильности;
 золото в геральдике — символ богатства, достатка, воли и постоянства.

Описание флага: «Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделенное по горизонтали на две неравные полосы: верхнюю белую в 4/5 ширины полотнища и нижнюю, зелёную в 1/5 ширины полотнища, воспроизводящее в центре белой полосы у её нижнего края изображение идущего кабана из герба Новозалесновского сельского поселения, выполненное в черном и жёлтом цвете».

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Пермской области от 10 ноября 2004 года № 1717-348 «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований Осинского района Пермской области»

Население 

По данным переписи 2010 года численность населения составляла 719 человек, в том числе 345 мужчин и 374 женщины.

Состав сельского поселения

Экономика 
ООО «Заря».

Объекты социальной сферы 
Объекты социальной сферы:
 МОУ «Новозалесновская средняя общеобразовательная школа»,
 МУ «ДИСТОК-Новозалесново».

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Муниципальные образования Осинского района Пермского края
Упразднённые сельские поселения Пермского края
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году